Metaviridae — это семейство вирусов, которые существуют в виде ретротранспозонов Ty3-gypsy LTR в геноме эукариотического хозяина. Они тесно связаны с ретровирусами: члены семейства Metaviridae имеют много общих геномных элементов с ретровирусами, включая длину, организацию и сами гены. Сюда входят гены, кодирующие обратную транскриптазу, интегразу и капсидные белки. Белки обратной транскриптазы и интегразы необходимы для ретротранспозонной активности вируса. В некоторых случаях вирусоподобные частицы могут образовываться из капсидных белков.

Некоторые собранные вирусоподобные частицы представителей семейства Metaviridae могут проникать и инфицировать ранее неинфицированные клетки. Примером этого является gypsy, ретроэлемент, обнаруженный в геноме Drosophila melanogaster. Способность инфицировать другие клетки определяется наличием ретровирусных генов env, которые кодируют белки оболочки.

Metaviridae — это семейство ретротранспозонов, обнаруженных у всех известных и изученных эукариот. Вирусы этого семейства размножаются через промежуточные продукты, называемые вирусоподобными частицами, известными своей способностью вызывать мутации и секвенирование генома. Членов семейства Metaviridae часто называют LTR-ретротранспозонами семейства Ty3-gypsy. Среди членов есть только виды, которые продуцируют внутриклеточные частицы, совокупность этих частиц неоднородна. Внеклеточные частицы окружены овальными ядрами и называются вирионами. Во многих системах вирионы характеризуются биохимически. Геномы ретротранспозонов этого семейства представляют собой РНК с положительной цепью. Помимо РНК-генома, некоторые клеточные РНК могут быть случайным образом связаны с частицами, в том числе со специфическими тРНК, в случае репликации вируса, подготовленной тРНК. Фракции частиц из клеток неоднородны по отношению к созреванию и поэтому связаны с промежуточными транскрипциями и продуктами обратной транскрипции в дополнение к геномной РНК. Когда речь заходит о членах, продуцирующих вирионы, оказывается, что мембрана вириона происходит от мембраны клетки-хозяина.

Таксономия 
Семейство Metaviridae делится на следующие роды:

 Род Metavirus
 Род Errantivirus

Отряд Ortervirales составляют семейства Metaviridae, Belpaoviridae, Pseudoviridae, Retroviridae и Caulimoviridae.

Использованная литература

Ссылки 
 Отчет ICTV: метавирусы
 Описания вирусов растений,  .

Семейства вирусов
Ortervirales